Шарикоподши́пниковская улица — улица в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории Южнопортового района. Расположена между улицей Симоновский Вал и 2-й улицей Машиностроения. Пересекает Новоостаповскую улицу. Справа примыкает 1-я улица Машиностроения.

«Улица начинается у Симоновского вала. У Новоостаповской улицы она поворачивает под тупым углом и идет до Кожуховской дороги. Длина её — 2,9 км, средняя ширина — 59,1 м. В последние годы улица несколько изменила своё начало. Если идти в обратном направлении, она после Новоостаповской проходит прямой линией и как бы вливается в 1-ю Дубровскую улицу»

Названа в 1930 году по строящемуся здесь в то время 1-му Государственному подшипниковому заводу, который вступил в строй в 1932 году.

История 
Улица возникла в 1929 году как проезд к «Господшипникстрою» — строительству 1-го Государственного подшипникового завода. В 1930 году по улице провели трамвайную линию. В середине 1930-х годов чётная сторона улицы застроена пятиэтажными жилыми домами (№ 8—38). Постепенно она приобрела вид описанный в книге П. В. Сытина.

Между Новоостаповской улицей и шарикоподшипниковым заводом стоит большое трехэтажное здание Московского шинного завода. За шарикоподшипниковым заводом в его линии — большое четырёхэтажное здание Дома культуры с библиотекой-читальней, кино и театром. За ним расположено ещё такое же большое здание завода.

По другой стороне улицы стоят пятиэтажные жилые дома с благоустроенными квартирами для рабочих завода, в нижних этажах этих домов помещаются почта и телеграф, ателье для пошивки платья, кондитерская, гастрономический и книжный магазины, аптека, а в отдельном здании — комбинат пищевого обслуживания. От жилых домов его отделяет отходящая под прямым углом от Шарикоподшипниковской улицы 1-я улица Машиностроения.

Шарикоподшипниковская улица имеет две проезжие части, залитые асфальтом. Одна, узкая, всего в несколько метров ширины, у домов, предназначена исключительно для подъезда к ним. Другая, широкая, возле заводов и Дворца культуры — для транзитного и прочего движения. Между ними на всём протяжении центральной части улицы разбит довольно широкий бульвар. По обочине его у широкой мостовой проложены рельсы трамвая

В 1957 году по улице провели троллейбус. В 1974 году дом культуры ГПЗ переведён в новое здание на улице Мельникова. В 1999 году на улице открыта станция метро Дубровка.

Примечательные здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 3 — Родильный дом № 15 (1937)
 № 5 — бизнес-центр Dominion Tower (2015), арх. Заха Хадид
 № 11 — Московский шинный завод (1945)
 № 13 — 1-й Государственный подшипниковый завод (ОАО «Московский подшипник») (1932)
 № 15 — Столичная финансово-гуманитарная академия (СФГА)

По чётной стороне:
 № 4 — ОАО Научно-производственное объединение ЦНИИ технологии машиностроения (1933)
 № 14 — Храм Март-Марьям Ассирийской церкви Востока (1998)
 № 22 — мемориальная доска В. Б. Носову
 № 38 — Фабрика-кухня 1-го ГПЗ (1932)

Памятник 
 у дома № 24 — Монумент Вечной славы в память о работниках 1-го Государственного подшипникового завода, погибших в годы Великой Отечественной войны (1967, скульптор А. Н. Новиков, архитектор Ю. А. Цветков)  Инициатива и сбором средств для установки памятника занимался Владимир Александрович Казачков 1935 года рождения. Главный инженер 1-го Государственного подшипникового завода.

Транспорт 
В конце улицы — станция метро . По улице проходят трамвайные маршруты 12, 43, автобусные 9, 99, 186, 670, т26. В конце улицы — разворотное трамвайное кольцо.

Интересный факт 
 Некоторые москвичи считают название улицы слишком сложным, а не «благозвучным, удобным для произношения, кратким и легко запоминающимся», как это должно быть согласно городскому закону № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы». Иногда название даже сокращают до «Шарик».

Примечания

Ссылки 
 Шарикоподшипниковская улица // ОМК УМ
 Шарикоподшипниковская улица // Справочник улиц Москвы